José Ruiz Borau
 José Ruiz-Castizo y Ariza
 José Ruiz y Muñoz
 José Ruiz Sánchez (Villafranca de Córdoba, 1980), ciclista espanyol
 José Ruiz Santaella, funcionari espanyol que va ajudar a persones jueves durant la 2a Guerra Mundial.
 José Miguel Ruiz Cortés jugador català i espanyol internacional futbol sala
 José Manuel Ruiz Reyes